Józef Kisielewski (1891-1941), oficer
 Józef Kisielewski (1905-1966), pisarz